Suin bezeichnet:

 Suin (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Creuse
 Suin (Rajasthan), ein Dorf in Rajasthan, Indien
 Suin (Saône-et-Loire), eine französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Suin ist ein Namensteil folgender Personen:

 Bernhard Suin de Boutemard (1930–2007), deutscher Pfarrer und Religionspädagoge